Polydistortion второй студийный альбом исландской группы GusGus, выпущенный в 7 апреля 1997 году на лейбле 4AD Records. Песня «Why?» была записана с участием Эмилианы Торрини, а «Is Jesus Your Pal?» при участии группы Slowblow. Большая часть материала на альбоме ранее была выпущена независимо, как альбом GusGus в 1995 году.

По состоянию на март 1999 года было продано более 40 000 копий альбома в Соединенных Штатах. В сумме с этим по всему миру было продано более 150 000 экземпляров.

Список композиций

Примечания 

Альбомы GusGus